Железнодорожный моделизм — вид железнодорожного хобби, в котором можно выделить следующие направления: коллекционирование игрушечных или масштабных железнодорожных моделей и их аксессуаров (вокзалы, ж.д. пути, семафоры и т. п.); воссоздание в миниатюре исторических станций, железнодорожных линий и т. д. (любители этого направления зачастую ведут архивный поиск с целью точнейшей реконструкции определённого объекта); создание моделей локомотивов и вагонов; садовые и парковые модели железных дорог крупного масштаба, в том числе используемые в целях развлечения и отдыха для перевозки пассажиров на составах с управляемыми непосредственно локомотивами.

Игрушечные и модельные железные дороги

История 
 
  
  
Первые игрушечные железные дороги появились во второй половине XIX века. В промышленных объёмах они стали выпускаться с 1891 года немецкой фирмой Märklin (в том числе их железная дорога была поставлена в императорскую семью Романовых в Зимний Дворец) , которая с течением времени и установила большинство масштабных стандартов железнодорожных моделей. В 1897 году американская фирма Carlisle & Finch выпустила первую электрическую железную дорогу.

До 1950-х годов особого различия между игрушечными железными дорогами и точными миниатюрными моделями не было: последние считались такими же игрушками. Однако к концу 1950-х годов интерес к железной дороге как игрушке стал падать, вызвав кризис во всей индустрии. Именно в это время железнодорожный моделизм начинает формироваться как серьёзное хобби, достигнув расцвета к середине 1970-х годов. Производители стали уделять внимание деталям вагонов, локомотивов, сопутствующим аксессуарам (зданиям, дорожной атрибутике).

К началу XXI века многие ведущие компании-производители железнодорожных моделей пришли в упадок и обанкротились; при этом индустрия насчитывает множество мелких фирм, специализирующихся на тех или иных моделях или аксессуарах.

Возможности 
Модельные железные дороги позволяют прокладывать пути всевозможных конфигураций. Новички могут начать с простейших наборов (железнодорожное кольцо и небольшой состав с локомотивом) и со временем дополнять новыми путями, вагонами, дорожными знаками, вокзалами и т. д.

Многие коллекционеры создают настоящие настольные ландшафты с холмами, туннелями, мостами, депо, улицами и железнодорожными развилками. Неслучайно поэтому многие производители игрушечных железных дорог продают соответствующие аксессуары (в том числе дома, деревья, траву и т. п.). Этой тематике также посвящены множество книг, а также специализированные журналы.

Масштаб и типоразмер моделей 

Для железнодорожных моделей определено (стандартами NEM и NMRA) некоторое множество типоразмеров. Наиболее распространённые из них приведены в таблице (согласно стандарту NEM 010):

Дополнительные буквенные обозначения даются узкоколейным моделям с шириной колеи прототипа менее 1250 мм (стандартной).

Производители

Австрия 
 
 Roco

Бельгия 
 LS-Models

Бразилия 
 Frateschi

Великобритания 
 Hornby Railways

Германия 
 
 Auhagen
 Bemo
 Brawa
 Busch
 Faller
 Fleischmann
 Gϋtzold
 Heki
 Heris
 Hobbex
 Jatt
 Kibri
 Kϋhn
 LGB
 Märklin
 Merten
 Noch
 PIKO
 Preiser
 Sommerfeldt
 Tillig
 Trix
 Viessmann
 Vollmer

Гонконг 
 Kader

Дания 
 Heljan

Испания 
 Electrotren
 Ibertren

Италия 
 A.C.M.E.
 Lima
 Rivarossi
 VITrains
 Pocher

Россия 
 МодельХобби—Оренбург
 ТТ-Модель
 Евротрейн
 СвеТТофор

Словения 
 Mehano

США 
 Aristo-Craft
 Athearn
 Atlas Model Railroad
 Bachmann Industries
 Con-cor
 Life Like
 Lionel
 MTH
  PCM
 Walthers

Франция 
 
 R.M.A./ C.P.M.R.
 Gerard TAB
 S.M.C.F.
 VB
 Hornby ACHO Meccano
 JEP
 Mougel
 France Trains
 GeGe
 Train Rousseau

Швейцария 
 Hag

ЮАР 
 Dream Trains

Япония 
 篠原 (Синохара)

Садовые железные дороги 

Модельные железные дороги под открытым небом в большинстве случаев создаются индивидуально. Чем больше масштаб, тем наиболее детально модели повторяют прототип, вплоть до устройства двигателя. Из промышленно выпускаемых модельных железных дорог стандарт «G» получил наибольшее распространение для постройки под открытым небом (доминирующее положение на рынке данного стандарта принадлежит немецкой фирме LGB, которая его и разработала в 1968 году).

Ссылки по теме 
 Развитие железнодорожного моделизма и его направления
 История производства моделей железных дорог в СССР

Железнодорожный моделизм
Железнодорожные хобби
Коллекционирование